Джівані ():

 Джівані — творчий псевдонім видатного вірменського поета, музиканта та ашуга Сероба Степановича Левоняна
 Джівані — село у Мартунинському районі Нагірно-Карабаської Республіки